Welcome to the Chum Bucket (titulado Bienvenido al balde de carnada en Latinoamérica y Bienvenido al cubo de cebo en España) es el decimocuarto episodio de la segunda temporada de la serie animada Bob Esponja estrenado el 21 de enero de 2002 en Estados Unidos, el 11 de abril de 2002 en Latinoamérica y el 3 de junio del mismo año en España.

Sinopsis 

Don Cangrejo pierde el contrato de trabajo de Bob Esponja en su restaurante, el Crustáceo Cascarudo contra  Plankton al haberlo apostado en un juego de cartas, el cual Don Cangrejo llevaba 15 años sin perder, esto ocasiona que Don Cangrejo y Bob se pongan tristes cuando Plankton intenta llevarse a Bob Esponja, quién había acabado de llegar y descubre que Don Cangrejo ya no lo dejará trabajar. Más tarde Bob Esponja es llevado al Balde de Carnada en una jaula, dónde Plankton le ordena prepararle cangreburgers, amenazando a Bob con quitarle el cerebro y ponérselo a su robot si se negaba, pero a Bob le es difícil adaptarse a la cocina del Balde de Carnada, por lo que Karen le sugiere a Plankton que demuestre comprensión y compasión a Bob Esponja para convencerlo de hacer cangreburgers. Luego de esto, Bob le pide a Plankton que le lleve la estufa y luego se acuerda del Crustáceo Cascarudo y se rompe a llorar, mientras que Plankton le dice que se tranquilice e intenta entretenerlo de todas maneras para que le prepare la cangreburger. Luego de esto, Bob empieza a portarse malcriado y Plankton intenta pedirle que le prepare la hamburguesa a lo que Bob se niega y comienzan a pelear y Plankton le advierte que ya perdió el cerebro y se lo pone a su robot, activándolo con el control remoto para pedirle que también se le prepare, pero el robot le dice que se la va preparar en otra ocasión. A la mañana siguiente, Plankton llega llorando al Crustáceo Cascarudo y suplica a Don Cangrejo que se lleve a la "pesadilla amarilla" y Don Cangrejo solo accede luego que Plankton le paga y este a su vez le confiesa que hizo trampa en el juego de cartas y Don Cangrejo lo envía volando de regreso al Balde de Carnada, quién le agradece. Al final, Bob Esponja (con su cerebro de vuelta) y Don Cangrejo se contentan y regresan al Crustáceo Cascarudo para volver a trabajar juntos.

Personajes 

 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Calamardo Tentáculos
 Don Cangrejo 
 Plankton
 Karen
 Robot Chef

Referencias 
Ver Artículo

Episodios de la segunda temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2002